Марказ — тип адміністративних одиниць на Близькому Сході

Марказ — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Марказ, Андижанська область, Алтинкульський район
 Марказ, Сирдар'їнська область, Баяутський район
 Марказ, Сурхандар'їнська область, Алтинсайський район
 Чинабад-Марказ, Андижанська область, Баликчинський район